La cuarta temporada de la serie de drama musical de televisión estadounidense Nashville, creada por Callie Khouri, se estrenó el 23 de septiembre de 2015 en ABC y concluyó el 25 de mayo de 2016. El programa cuenta con un elenco con Connie Britton y Hayden Panettiere en los papeles principales como dos superestrellas de la música country, Rayna Jaymes y Juliette Barnes. La temporada constaba de 21 episodios y fue la última temporada que se emitió en ABC antes de que la serie se trasladara a CMT.

Al igual que en la tercera temporada, los episodios llevan el nombre de canciones de una variedad de artistas country, como Lucinda Williams ("Can't Let Go"), Conway Twitty ("'Til The Pain Outwears The Shame"), Waylon Jennings ("Stop the World (And Let Me Off) "), Patty Loveless ("How Can I Help You Say Goodbye"), Reba McEntire ("How Does It Feel To Be Free") y LeAnn Rimes (" Lo que no puedo cambiar").

Producción 
El 7 de mayo de 2015, ABC renovó Nashville para una cuarta temporada. Los escritores comenzaron a trabajar en la temporada el 26 de mayo de 2015. Esta temporada recibirá un paquete de incentivos de $ 10 millones del estado de Tennessee y otros grupos locales, más que los incentivos de la temporada 3, que totalizaron $ 8 millones. La filmación comenzó el 17 de julio de 2015. El tercer episodio se filmó el 7 de agosto de 2015. La filmación de la temporada 4 se completó el 4 de abril de 2016.

Reparto 

La tercera temporada fue la última en presentar a Eric Close como un habitual de la serie; ya no aparecerá en el programa como miembro principal del reparto. El 25 de julio de 1991, Riley Smith fue elegido como Markus Keen, para un arco de una temporada. Keen será el artista más nuevo de Highway 65, y Rayna promete ayudarlo a reducir su sonido. Cuando se da cuenta de cuánto necesita el sello que su álbum sea un éxito, comienza a controlar a Rayna. El 13 de octubre de 2015, se anunció que Hayden Panettiere dejaría temporalmente la serie para recibir tratamiento para la depresión posparto; en ese momento había completado siete episodios. Panettiere regresó al set el 8 de enero de 2016 para comenzar a trabajar en el decimocuarto episodio.Principal
  como Rayna Jaymes
  como Juliette Barnes
  como diácono Claybourne
  como Scarlett O'Connor
 Sam Palladio como Gunnar Scott
 Jonathan Jackson como Avery Barkley
 Chris Carmack como Will Lexington
 Will Chase como Luke Wheeler
 Lennon Stella como Maddie Conrad
 Maisy Stella como Daphne Conrad
 Aubrey Peeples como Layla GrantRecurrente
 Nick Jandl como Dr. Caleb Rand
 David Alford como Bucky Dawes
 Ed Amatrudo como Glenn Goodman
 Andi Rayne y Nora Gill como Cadence Barkley
 Riley Smith como Markus Keen
 Kourtney Hansen como Emily
 Cynthia McWilliams como Gabriella Manning
 Scott Reeves como Noel Laughlin
 Michael Lowry como Kenneth Devine
 Keean Johnson como Colt Wheeler
 Kyle Dean Massey como Kevin Bicks
 Oliver Hudson como Jeff Fordham
 Scout Taylor-Compton como Erin
 Katie Callaway como la pasante Christel de Luke
 Jessy Schram como Cash Grey
 Derek Hough como Noah West
 Mark Collie como FrankieInvitado
 Dana Wheeler-Nicholson como Beverly O'Connor
 Eric Close como Teddy Conrad
 Chaley Rose como Zoey Dalton
 Steven Tyler como él mismo
 Kelly Ripa como ella misma
 Michael Strahan como él mismo
 Keann Johnson como él mismo
 Jay DeMarcus como él mismo
 Jim Lauderdale como él mismo
 Kelsea Ballerini como ella misma
 Mario López como él mismo
 Charissa Thompson como ella misma
 Kesha como ella misma
 Alicia Witt como Autumn Chase
 Thomas Rhett como él mismo
 Robin Roberts como ella misma
 Elton John como él mismo
 Whoopi Goldberg como ella misma
 Joy Behar como ella misma
 Raven-Symoné como ella misma
 Paula Faris como ella misma
 Deborah Roberts como ella misma

Episodios

Ratings en Estados Unidos

Referencias

Enlaces externos 

 
 
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2016
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2015